Синкрай () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Дялу.
 Синкрай () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Аюд.
 Синкрай () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Келан.